Midden-Francië, een kortstondig Frankisch keizerrijk
 Middenrijk (Egypte), een rijk in de Egyptische oudheid
 China – Middenrijk is een vertaling van de Chinese naam voor dit land
 Hettitisch Middenrijk, een overgangsperiode tussen het oude en het nieuwe koninkrijk van de Hettieten
 Midgaard of Midgard (middenrijk), in de Noordse mythologie de naam van het mensenrijk
 Een periode uit de regering van de Chola's, een Tamil-dynastie uit Zuid-India

Zie ook 
 Midden-aarde, een fictief continent in het werk van J.R.R. Tolkien